Sturm er et tysk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Charles Sturm
 Christoph Christian Sturm
 Jacob Sturm
 Johannes Sturm
 Julius Sturm
 Paul Sturm

Efternavne